Plaatsnamen:
 Veenhuizen (Finsterwolde), voormalig gehucht in Groningen
 Veenhuizen (Stadskanaal), buurtschap in Groningen
Veenhuizen, een streekje en voormalig landgoed bij Noordbroek
 Veenhuisen, een oude naam voor verdwenen bebouwing bij Siddebuursterveen (Midden-Groningen)
 Veenhuizen (Tietjerksteradeel), voormalige buurtschap bij Garijp in Friesland
 Veenhuizen (Coevorden), buurtschap in Drenthe
 Veenhuizen (Noordenveld), dorp in Drenthe
 Veenhuizen (Westerveld), buurtschap in Drenthe
 Veenhuizen (Dijk en Waard), dorp in Noord-Holland

Overig:
 Veenhuizen (gevangenis), een strafinrichting in Veenhuizen (Noordenveld)
 Veenhuizen (buitenplaats), voormalige buitenplaats bij Noordbroek, tevens een verdwenen gehucht 
 Veenhuizen (waterschap, 1880), een voormalig waterschap in Groningen, opgericht in 1880
 Veenhuizen (waterschap, 1919), een waterschap dat in 1919 zou worden opgericht in Groningen

Zie ook:
 Venhuizen (doorverwijspagina)
 Veenhusen (Oost-Friesland)
 De Veenhuis, een buurtschap in de gemeente Nijkerk
 Veenhuizertol, een voormalig tolhuis in Soest